Шпанија:
 Љеида, град у Шпанији
 Љеида (провинција у Шпанији), провинција Шпаније